Элеонора де Богун, графиня Ормонд (1304—1363)
 Элеонора де Богун (1366—1399) 
 Элеонора де Богун (ум. 1314); муж (1269): Роберт де Феррерс, 6-й граф Дерби
 Элеонора де Богун (ум. после 1278); муж (1257): Джон Верденскй